Пилемен () — имя пафлагонских правителей:

 Пилемен — мифологический царь, союзник троянцев.
 Пилемен II — правил во II веке до н. э. и завещал царство Понту.
 Пилемен — сын вифинского царя Никомеда III, правил в конце II — начале I века до н. э.
 Пилемен — сын предыдущего правителя, правил вместе с братом в I веке до н. э.